Le Tronchet ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Le Tronchet (Ille-et-Vilaine) im Département Ille-et-Vilaine
 Le Tronchet (Sarthe) im Département Sarthe